Аллсвенскан 1965 () — 41-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 11 апреля и закончился 24 октября 1965 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1965 
Швеция
Спорт в Швеции в 1965 году